Betsileo (volk), een volk in Madagaskar
 Betsileo (dialect), een dialect dat door dit volk gesproken wordt